Hone oder Honé ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Honé (* 1960), deutsche Verwaltungsjuristin, Ministerialbeamtin und Politikerin (SPD)
 Emily Hone, US-amerikanische Schauspielerin
 Evelyn Dennison Hone (1911–1979), Gouverneur Nordrhodesiens
 Evie Hone (1894–1955),  irische Malerin und Glasmalerin
 Herbert Ralph Hone (1896–1992), britischer Major General, Barrister sowie Gouverneur von British North Borneo
 Philip Hone (1780–1851), US-amerikanischer Politiker
 William Hone (1780–1842), englischer Journalist

Hône oder Hõne steht für:
 Hône, Ortschaft in der Region Aostatal in Italien
 Hõne, Sprache aus der Familie der Jukunoid-Sprachen in Nigeria

Siehe auch:

 Honen